Visina može biti:
 visina, u geometriji, je mjera okomite udaljenosti geometrijskoga lika ili tijela, udaljenost između vrha geometrijske tvorevine i osnovice ili njezina produžetka. Mjeri se po okomitoj osi od početne do željene točke.
 kutna visina ili altituda, u astronomiji, uz azimut, jedna je od koordinata u horizontskom koordinatnom sustavu.
 u zemljopisu, postoji apsolutna ili nadmorska visina, te relativna visina. Apsolutna ili nadmorska visina je okomita udaljenost terenske točke od srednje razine mora. Relativna visina je razlika između apsolutnih ili nadmorskih visina dviju točaka u reljefu.

Izvori